Toto je seznam obcí v departementu Seine-Saint-Denis ve Francii, jichž je celkem 40:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Seznamy obcí ve Francii